Пышный — украинская фамилия. Известные носители:

 Пышный, Андрей Григорьевич (род. 1974) — украинский политик.
 Пышный, Дмитрий Владимирович (род. 1969) — российский биохимик, член-корреспондент РАН, директор ИХБФМ СО РАН.
 Пышный, Леонтий Андреевич (1909—1989) — полный кавалер ордена Славы.